Глеб Владимирович — князь, существование которого признаётся некоторыми исследователями, сын киевского князя Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской.

По мнению Татищева В.Н., c 1113 года Глеб вместе с братом Вячеславом Владимировичем был отцовским наместником в Смоленской земле, а в 1118 году отец перевёл его на княжение в Переяславское княжество, которое с 1114 по 1132 года возглавлял Ярополк Владимирович.

Карамзин Н. М. и другие отвергают существование этого князя.

Предки

Источники 
 Татищев В. Н. Ук. соч., т. II.
 Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X— нач. XII вв. М., 1977.
 Хмыров М. Д. Алфавитно-справочный перечень удельных князей русских.
 

Персоналии по алфавиту
Рюриковичи по алфавиту
Князья переяславские
Неидентифицированные Рюриковичи